Sloane Stephens era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata ai quarti di finale da Anastasija Sevastova.

In finale Naomi Ōsaka ha battuto Serena Williams con il punteggio di 6–2, 6–4.

Teste di serie 

  Simona Halep (primo turno)
  Caroline Wozniacki (secondo turno)
  Sloane Stephens (quarti di finale)
  Angelique Kerber (terzo turno)
  Petra Kvitová (terzo turno)
  Caroline Garcia (terzo turno)
  Elina Svitolina (quarto turno)
  Karolína Plíšková (quarti di finale)
  Julia Görges (secondo turno)
  Jeļena Ostapenko (terzo turno)
  Dar'ja Kasatkina (secondo turno)
  Garbiñe Muguruza (secondo turno)
  Kiki Bertens (terzo turno)
  Madison Keys (semifinale)
  Elise Mertens (quarto turno)
  Venus Williams (terzo turno)

  Serena Williams (finale)
  Ashleigh Barty (quarto turno)
  Anastasija Sevastova (semifinale)
  Naomi Ōsaka (campionessa)
  Mihaela Buzărnescu (ritirata)
  Marija Šarapova (quarto turno)
  Barbora Strýcová (terzo turno)
  Coco Vandeweghe (primo turno)
  Dar'ja Gavrilova (secondo turno)
  Aryna Sabalenka (quarto turno)
  Anastasija Pavljučenkova (primo turno)
  Anett Kontaveit (primo turno)
  Dominika Cibulková (quarto turno)
  Carla Suárez Navarro (quarti di finale)
  Magdaléna Rybáriková (primo turno)
  Maria Sakkarī (secondo turno)

Qualificate 

 Jil Teichmann (secondo turno)
 Marie Bouzková (primo turno)
 Anna Kalinskaja (primo turno)
 Julia Glushko (secondo turno)
 Karolína Muchová (terzo turno)
 Anhelina Kalinina (secondo turno)
 Arantxa Rus (primo turno)
 Francesca Di Lorenzo (secondo turno)

 Ons Jabeur (primo turno)
 Nicole Gibbs (primo turno)
 Heather Watson (primo turno)
 Vera Zvonarëva (secondo turno)
 Kathinka von Deichmann (primo turno, ritirata)
 Danielle Lao (primo turno)
 Patty Schnyder (primo turno)
 Eugenie Bouchard (secondo turno)

Lucky loser 

  Madison Brengle (primo turno)

 Mona Barthel (primo turno)

Wildcard 

  Amanda Anisimova (primo turno)
  Viktoryja Azaranka (terzo turno)
  Lizette Cabrera (primo turno)
  Svetlana Kuznecova (primo turno)

 Claire Liu (secondo turno)
 Asia Muhammad (primo turno)
 Whitney Osuigwe (primo turno)
 Harmony Tan (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

US Open 2018